L'Open de Hongrie de squash 2004 est l'édition 2004 de l'Open de Hongrie de squash qui se déroule à Budapest du 27 septembre au 2 octobre 2004. 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Márton Szabóky.

Jonathon Power l'emporte en finale face à Grégory Gaultier et met fin à onze mois d'insuccès.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Hongrie

Liens externes 

Open de Hongrie (squash)
Sport en Hongrie en 2004
Sport en octobre 2004
Squash en 2004